językowiec – rodzaj nietoperzy z rodziny liścionosowatych 
 językowiec – rodzaj roślin z rodziny pryszczyrnicowatych